Горхо́н — топоним в России:
 Горхон — деревня в Осинском районе Иркутской области.
 Горхон — посёлок в Заиграевском районе Республики Бурятия.

 Горхон — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали.